Рашель, Элиза (1821—1858) — французская театральная актриса, кумир знаменитой Сары Бернар.
 «Рашель» — либретто М. Булгакова, одно из четырёх, созданных им во время пребывания на должности литературного консультанта Большого театра.
 (674) Рашель — астероид главного пояса, который относится к спектральному классу S.